Personaje Histórico: Proveniente del país de México conocida internacionalmente por un juego donde es conocida como "AiryD." Lo que la caracteriza es que tiene muy buena coordinación con sus compañeros de grupo "The Beginning Rainbow".

Airy puede referirse a:
 Airy de Verdún (521-591), décimo obispo de Verdun;
 Airy de Tours († 672), abad de Saint-Martin en Tours;
 George Biddell Airy (Alnwick, 27 de julio de 1801 - GreenwichDesam, 2 de enero de 1892) un astrónomo y matemático inglés.
 El cráter lunar Airy, ubicado en el Cuadrángulo LQ20. 
 El cráter marciano Airy, ubicado en el Meridiani Planum.
 Airy-0, cráter ubicado al interior del anterior, define el meridiano cero de Marte.
 La Función de Airy que describe soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden.